Камбос () — многозначный термин, который может означать:

Греческие топонимы 
 Камбос (Авия) — село в общине Дитики-Мани на Пелопоннесе.
 Ано-Камбос (Амфилохия) — село в сообществе  в общине Амфилохия в Западной Греции.
 Ано-Камбос (Андипарос) — село на Андипаросе.
  — село в общине Нафпактия в Западной Греции.
 Ватианос-Камбос — село в сообществе  в общине Херсонес на Крите.
 Камбос (Агринион) — село в сообществе Хуни в общине Агринион в Западной Греции.
 Камбос (Амфилохия) — село в сообществе Амбелакион в общине Амфилохия в Западной Греции.
  — село в сообществе Бестия в общине Додони в Эпире.
 Камбос (Витала) — село в сообществе  в общине Кими-Аливерион на Эвбее.
 Камбос (Вургарели) — село в сообществе  в общине Кендрика-Дзумерка в Эпире.
 Камбос (Вурлиоте) — село в сообществе  на Самосе.
 Камбос (Калидона) — село в сообществе  в общине Захаро на Пелопоннесе.
 Камбос (Кардамили) — село в сообществе Кардамили в общине Дитики-Мани на Пелопоннесе.
 Камбос (Икария) — село на Икарии.
 Камбос (Инахорион) — село в общинной единице Инахорион в общине Кисамос на Крите.
 Камбос (Ираклион) — село в сообществе  в общине Ираклион на Крите.
 Камбос (Калерьяна) — село в сообществе Калерьяна в общине Кисамос на Крите.
 Камбос (Килас) — село в сообществе  в общине Эрмионида на Пелопоннесе.
 Камбос (Китира) — село в сообществе  на Китире.
 Камбос (Кос) — село в сообществе Кефалос на Косе.
 Камбос (Кранидион) — село в сообществе Кранидион в общине Эрмионида на Пелопоннесе.
 Камбос (Лакония) — село в сообществе  в общине Спарта на Пелопоннесе.
 Камбос (Лариса) — село в сообществе Кранон в общине Килелер в Фессалии.
 Камбос (Ласитион) — село в сообществе Иерапетра в общине Иерапетра на Крите.
 Камбос (Лесбос) — село в сообществе Андиса на Лесбосе.
  — село в сообществе Маратокамбос на Самосе.
  — село на Наксосе.
 Камбос (Немута) — село в сообществе  в общине Архея-Олимбия на Пелопоннесе.
 Камбос (Нереда) — село в сообществе  в общине Архея-Олимбия на Пелопоннесе.
 Камбос (Оксилитос) — село в сообществе  в общине Кими-Аливерион на Эвбее.
  — село в сообществе Парос на Паросе.
  — село на Патмосе. 
 Камбос (Пиния) — село в общинной единице Пиния в общине Илида в Западной Греции.
 Камбос (Пиргос) — село в сообществе Палеоварвасена в общине Пиргос в Западной Греции.
 Камбос (Ретимни) — село в сообществе  в общине Айос-Василиос на Крите.
 Камбос (Родопи) — село в сообществе Кехрос в общине Ариана во Фракии.
  — село в общине Нафпактия в Западной Греции.
 Камбос (Скурейка) — село в сообществе  на Самосе.
  — село в сообществе Скупа в общине Арта в Эпире.
  — село на Тиносе. 
  — село в общине Дорида в Центральной Греции.
  — историческая область на Хиосе.
 Камбос-Апладианон — село в сообществе Апладиана в общине Милопотамос на Крите.
 Камбос-Доксару — село в сообществе Доксарон в общине Милопотамос на Крите.
  — село в сообществе Оропос в общине Оропос в Восточной Аттике.
 Камбос-Палеополеос — село в сообществе Фрилингианика на Китире.
 Като-Камбос (Агринион) — село в сообществе Айос-Власиос в общине Агринион в Западной Греции.
  — село в общине Нафпактия в Западной Греции.
  — село в сообществе Кисос в общине Айос-Василиос на Крите.
 Мегас-Камбос (Арта) — село в сообществе  в общине Еорьос-Карайскакис в Эпире.
  — село в общине Амфилохия в Западной Греции.
 Пийянос-Камбос — село в сообществе Пийи в общине Ретимни на Крите.
 Эпано-Камбос — село на Иосе.
  — плато на Крите.
Кипр
  — село на Кипре.

Персоналии 
 Камбосос, Джордж (род. 1993) — австралийский боксёр-профессионал греческого происхождения.

См. также 
 Кампос (значения)
 Равнина